Турнир по футболу на VIII летних Олимпийских Играх в Париже проходил с 25 мая по 9 июня 1924 года. В нём принимали участие мужские сборные 22 стран, 19 из которых представляли Европу. Турнир состоял из 24 матчей, в которых было забито 96 мячей. Поскольку в то время ещё не существовал чемпионат мира по футболу, именно на Олимпийских играх определялась сильнейшая сборная мира. Победителем стала сборная Уругвая.

Участники 
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  Египет
  Ирландия
  Испания
  Италия
  Латвия
  Литва
  Люксембург
  Нидерланды
  Польша
  Румыния
  США
  Турция
  Франция
  Чехословакия
  Швейцария
  Швеция
  Уругвай
  Эстония
  Королевство СХС

Составы

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте FIFA 

1924 год в футболе
Соревнования на летних Олимпийских играх 1924
Международные соревнования по футболу во Франции